«Холодное сердце 2» () — американский компьютерно-анимационный музыкальный фэнтезийный фильм 2019 года, созданный студией Walt Disney Animation Studios и распространяемый студией Walt Disney Studios Motion Pictures. Это 58-й мультфильм, снятый студией и продолжение мультфильма «Холодное сердце». Режиссёрами фильма выступили Крис Бак и Дженнифер Ли, продюсером — , по сценарию Ли и сюжету Ли, Бака, Марка Смита, Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопеса. Главные роли озвучивали Кристен Белл, Идина Мензел, Джош Гэд и Джонатан Грофф. Действие происходит спустя три года после первого фильма. По сюжету сёстры Анна и Эльза, Кристофф, его северный олень Свен и снеговик Олаф отправляются в зачарованный лес, чтобы разгадать происхождение магической силы Эльзы.

Фильм получил зелёный свет в марте 2015 года после дебатов компании о том, будет ли он восприниматься как уступающий оригиналу. Он использовал более сложную, усовершенствованную технологию анимации, чем первый фильм, и был межведомственным сотрудничеством. Андерсон-Лопес и Лопес вернулись в качестве авторов песен фильма, и Кристоф Бек снова сочинил музыку. Фильм был переведён на 46 языков и сопровождался документальным сериалом «Into the Unknown: Making Frozen II».

Премьера мультфильма состоялась в театре «Долби» в Лос-Анджелесе 7 ноября 2019 года, затем 22 ноября в широкий прокат в США. В России мультфильм вышел 28 ноября того же года. Фильм получил в целом положительные отзывы за своё мастерство, доставку и темы; его повествование и направленность вызвали некоторую критику, а музыка имела смешанную реакцию. Мультфильм заработал 1,450 миллиарда долларов по всему миру, став третьим кассовым фильмом 2019 года, десятым кассовым фильмом всех времён и вторым кассовым мультфильмом всех времён. У него было самое кассовое в мире открытие среди мультфильмов за всё время. Мультфильм получил номинацию за лучшую песню на 92-й церемонии вручения премии «Оскар», среди множества других наград. Продолжение находится в разработке.

Сюжет 
Сюжет картины начинается с рассказа про Зачарованный лес. Однажды племя Нортулдры и солдаты Эренделла заключили мир, последние построили для коренного народа плотину. Но позже между странами развязалась война. Духи Зачарованного леса, придя в ярость, прогнали войска Эренделла за пределы леса.

После событий, рассказанных в первом фильме, проходит три года. Эльза начинает слышать таинственный голос и, следуя за ним, она случайно пробуждает духов Зачарованного леса, чьи силы стали наводить панику на королевство Эренделл. Впоследствии жителей успевают эвакуировать. Дед Пабби обращается к Эльзе с просьбой отправиться в лес, где она должна усмирить духов. Добравшись до леса, Эльза, её сестра Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф сталкиваются с духом воздуха в виде торнадо. Эльза уничтожает вихрь силой магии, затем героев встречают народ Нортулдры и войска Эренделла. Вскоре на обитателей Зачарованного леса нападает дух огня. Пытаясь остановить природного элементала, Эльза видит, что дух огня — безобидная волшебная саламандра. Эльза успокаивает её и предотвращает лесной пожар.

Эльза, следуя за таинственным голосом на север, обнаруживает место крушения корабля своих родителей и узнаёт, что они пытались добраться до реки памяти Ахтохаллэн. Эльза перебирается через Тёмное море верхом на лошади — духе воды — и, наконец, добирается до реки. Загадочным голосом, который манил её в ходе всех событий фильма, был зов Идуны, её матери. В воспоминаниях реки Эльза узнаёт, что её дедушка пытался навредить племени Нортулдры. Единственный способ освободить духов Зачарованного леса — разрушить плотину, которую солдаты Эренделла построили ещё много лет назад. Анна заманивает каменных великанов к плотине, заставляя их бросить валуны. Плотина рушится, затем весь водяной поток направляется на Эренделл. Эльза мчится верхом на лошади к королевству и спасает его от наводнения.

Кристофф делает Анне предложение руки и сердца, и она соглашается. Анну провозглашают новой королевой Эренделла, а Эльза остаётся в Зачарованном лесу.

Роли озвучивали

Производство

Концепция 

Продюсер  сказал 31 марта 2014 года, что он, Крис Бак и Дженнифер Ли хорошо сотрудничали, и он предвидел ещё один проект, связанный с «Холодным сердцем». В следующем месяце председатель Walt Disney Studios Алан Ф. Хорн сказал, что продолжение выйдет не сразу, потому что студия сосредоточилась на бродвейской адаптации «Холодного сердца». В мае 2014 года в интервью CNBC Дэвиду Фаберу генеральный директор Disney Боб Айгер сказал, что компания не будет заставлять разрабатывать продолжение, потому что она была обеспокоена тем, чтобы не оправдавать первый фильм. Айгер сказал, что франшиза «Холодное сердце» «это что-то, что вечное для компании», похожее на франшизу «Король Лев».

10 июня 2014 года Ли подтвердила, что CCO Walt Disney Studios Джон Лассетер разрешил ей и Баку изучить возможное продолжение. Работая над короткометражным фильмом «Холодное торжество», они поняли, что пропустили персонажей. Между тем, поклонники спросили Дель Вечо о будущем франшизы. Ли, Бак и Дель Вечо обсудили возможность продолжения. Позже Бак сказал: «Единственное, что мы сделали сразу, это выяснили, что удовлетворит Анну и Эльзу в конце фильма». Они решили закончить продолжение, когда Анна станет королевой Эренделла, в то время как Эльза будет «свободна».

Разработка 

Айгер, Лассетер и актер Джош Гэд объявили на ежегодном собрании акционеров Disney 12 марта 2015 года в Сан-Франциско, что в разработке находится полнометражное продолжение; Бак и Ли вернутся в качестве режиссёров, а Дель Вечо — в качестве продюсера. Производственная команда отправилась в Норвегию, Финляндию и Исландию для фоновых исследований; они решили сделать Эльзу «мифическим героем» с магическими ледяными способностями, а Анну — «героем сказки», которая живёт в волшебном мире, но не имеет магических способностей. Они пришли к выводу, что первый фильм успешно объединил эти два элемента. Эллисон Шредер была нанята, чтобы помочь Ли со сценарием в августе 2018 года после того, как Ли сменила Лассетера на посту главного звена Disney Animation; Ли была указана в титрах сценарист фильма, а Шредеру приписывают дополнительный сценарий. Сюжетный вклад в фильм внесли Ли, Бак, Марк Смит, Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес. В целом бюджет составил около 150 миллионов долларов.

Озвучивание началось в сентябре 2017 года, хотя Мензел начала пару недель спустя из-за концертного тура. В том же месяце Гэд объявил о своей роли в с Баком, Ли, Дель Вечо и Лассетером. В июле 2018 года «Variety» сообщил, что Вуд и Браун ведут переговоры о присоединении к актёрскому составу. Позже им дали роли Идуны и лейтенанта Дестина Маттиаса. Вуд была выбрана, потому что её голос был похож на Мензел и Белл. Мориса Ламарша сменил Молину в озвучивании короля Агнарра. Четырёх-нотный зов Голоса, происходящий от латинской секвенции «Dies irae», произнесён в манере, напоминающем скандинавскую музыкальную форму кулнинга.

Первые завершенные сцены мультфильма были показаны на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в июне 2019 года, где Бекки Брези и глава анимационных эффектов Марлон Уэст сказали, что фильм «всё ещё находится в производстве, с семью неделями анимации, которые должны быть завершены, и 10 неделями спецэффектов». Создатели мультфильма сотрудничали с саамскими экспертами в изображении племени Нортулдра с Вердеттами, консультативной группой, которая стала результатом соглашения между Walt Disney Company, транснациональным союзом саамов и саамскими парламентами Финляндии, Норвегии и Швеции. Андерсон-Лопес подтвердила, что у Эльзы не будет женской возлюбленной, несмотря на желание некоторых фанатов. Позже Ли объяснила репортёру «The New York Times» Морин Дауд, что основная аудитория Эльзы, похоже, не готова к таким отношениям. Ли сказала на пресс-конференции, что мультфильм не приобретёт элементы из неканонической сюжетной линии телесериала «Однажды в сказке:

«Холодное сердце 2» претерпело значительные изменения после первого тестового показа в Сан-Диего; Disney Animation обнаружила, что, хотя фильм понравился взрослым, детям было трудно следить за ним. Производственная команда поняла, что им нужно прояснить личность Голоса и смысл трансформации Эльзы, а также добавить больше комедии и кадров Бруни (огненная саламандра). Сцена экспозиционных диалогов, в которой главные герои объяснили людям, оказавшимся в Зачарованном лесу, почему они туда пришли, была заменена юмористическим резюме Олафа первого фильма. Из-за изменений аниматорам нужно было создать 61 новый снимок и повторить ещё 35. Из готового фильма было вырезано нераскрытое количество кадров; около дюжины аниматоров и художников работали в течение двух месяцев над сложной сценой воскрешения Олафа, прежде чем она была вырезана.

Последней крупной анимационной сценой, завершённой до того, как производственная команда вырезала её, была «Покажи себя», музыкальный номер, в котором Эльза входит в Ахтохаллан и узнает все секреты, которые она искала. По словам Дель Вечо, сцена «требовала всех ресурсов студии», чтобы закончить фильм вовремя. Лопес сказала, что первый черновик песни «Show Yourself» сильно отличается от её окончательной версии. Меган Хардинг сняла официальный документальный сериал о производстве мультфильма, в котором был показан процесс определения личности Дель Вечо и Лопес «Голоса». Как только производственная команда остановилась на королеве Идуне, тексты песни «Show Yourself» наконец-то начали собираться вместе, но затем художникам, дизайнерам и аниматорам студии нужно было быстро понять, как поставить драматическую кульминацию пути Эльзы к тому, чтобы стать Снежной королевой. Монтажёром фильма был Джефф Дрэхейм.

Анимация 
В производство мультфильма были вовлечены около 800 человек, 80 из которых были аниматорами. Тони Смид и Бекки Бреси были руководителями анимации фильма; Хён-Мин Ли заменил Брези в качестве суперведущего аниматора для Анны, в то время как Уэйн Антен снова работал супервайзером-аниматором Эльзы, как он это сделал в первом мультфильме. Стив Голберг был супервайзером-аниматором визуальных эффектов. Скотт Битти был оператором лейаута, в то время как Мохит Каллианпур был оператором освещения.

Были использованы достижения в области технологий, художественного исполнения и скелетной анимации. Перед началом анимации Антен показал сцены супергероев, таких как Фрозон, аниматорам Эльзы в качестве примеров того, чего следует избегать. Создание личного эффекта шквала было настолько трудным, что режиссеры попросили Эльзу нанести на Олафа покрытие вечной мерзлоты. Изящные движения Эльзы были созданы по образцу первого мультфильма и танца модерн, особенно работ Марты Грэм.

В соответствии с предпочтением Disney различному стилю для каждого фильма и художественным видением режиссёров и художника-постановщика, многоведомственной анимационной команде было поручено реконструировать персонажей, чтобы они немного отличались по тону и стилю от первого мульфильма. Они отличались «очень тонкими способами», с «сквозной линией от первого фильма до второго». Помимо осенней растительности Зачарованного леса, команда по эффектам применила два внутренне разработанных приложения («Vegetation Asset» и «Fire Tree») для улучшения растительности и огненной анимации фильма. Освещение и спецэффекты были применены к ледниковому льду, духовной магии и памяти.

Первым шагом для анимационной команды было изучение сценария и понимание персонажей. Следующим была блокировка (создание ключевых поз), за которой последовали эффекты и лейаут. Были предложены эффекты для компоновки перед процессом анимации для хореографии сцены разрушения плотины. Хотя самой большой сложностью первого фильма был зимний снег, во втором фильму осень; его главная задача заключалась в том, как последовательно изображать ветер и «проходить его вниз по течению».

Анимационная программа мультфильма находилась под влиянием программного обеспечения в нескольких других фильмах Disney. Волосы Анны были анимированы с помощью програмсы «Quicksilver», разработанной для «Моаны» для борьбы с ветром; для волос Эльзы использовалось программное обеспечение для освещения «Beast». Тренер по вокалу проинструктировал аниматоров о том, как будет дышать певец. Затем аниматоры потратили около восьми месяцев на создание Nøkk, который имеет жидкий внешний вид, с эффектами под наблюдением Эрин Рамос. У Йотунса был длительный процесс такелажа, чтобы не отвлекать камни. Моделирование воды должно было быть более реалистичным, чем в «Моане». Чтобы создать Гейла, духа ветра, был разработан инструмент под названием «Swoop». Позже они получили обратную связь в режиме реального времени от супервайзеров, режиссёров и продюсеров.

Дизайн 
Дизайн костюмов и персонажей претерпел несколько изменений, прежде чем они были завершены. По словам дизайнера Гризельды Састравината-Лемей, процесс был самым сложным из всех анимационных фильмов. Технологические достижения позволили дизайнеру создать более детализированные наряды с дополнительным бисером и пайетками. Команда использовала «Marvelous Designer», программу CGI, чтобы драпировать одежду каждого персонажа.

Наряд Анны был вдохновлён норвежской народной бюнадом, который носили в 1840-х и 1850-х годах. Обычно он изготавливался из шерсти и имел декоративную вышивку. У Анны убрали косичку, которая у нее была в «Холодном сердце», потому что она на три года старше, и она была заменена косой на затылке. Старение Эльзы на три года было вдохновлено художниками Александром Маккуином и Эли Саабом. Дизайн Сааба имел длинные поезда и громоздкие подолы длиной до пола; вместо этого дизайнеры создали специальное пальто с двухпанельным плащом и эполетами, подчеркивая силу Эльзы.

Команда аниматоров использовала метод сложной вышивания на основе кривых. Программа интерпретировала двухмерные визуальные проекты как обводки линий, отображая их как кривые. Это позволило быстро вносить изменения, сводя к минимуму ручную работу во время модификаций конструкции. Он также поддерживал сшивание свободной формы с нитями различной ширины, цветов и плотности, что имеет решающее значение для производства различных стилей вышивки.

Музыка 

Лопес и Андерсон-Лопес вернулись, чтобы написать песни, а Кристоф Бек вернулся в качестве композитора. Саундтрек был выпущен 15 ноября 2019 года после выхода версии Panic! at the Disco одной из песен фильма «Into the Unknown». Альбом из семи песен также содержит ремикс на песню «Reindeer(s) Are Better Than People».

Бек сказал, что музыка передаёт эмоциональный рост Эльзы и Анны, «созревая и вводя более сложные музыкальные концепции и тематические элементы». Он хотел, чтобы она отражала сложные, интенсивные образы фильма. Андерсон-Лопес описала тему альбома как «мета-историю». Хотя Хардинг отправил съёмочную группу в дом Лопес в Бруклине, чтобы задокументировать написание и сочинение песен, композиторы сочли съёмочную группу навязчивой и выполняли большую часть своей работы вне камеры.

Тематический анализ 

Коренные саамы исторически ассоциировались с северными оленями и отождествляли себя с силой животных. Труд Фоннеланд писала, что женское божество подчёркивало женский вклад с такими темами, как единство, мужество, надежда, дружба и правда. Эльза попыталась отослать Анну, потому что беспокоилась о безопасности своей сестры.

В анимации женские персонажи воплощают женские образы в целом. Женские персонажи фильма эмоционально разнообразны, мотивированы социальным статусом и пробуждением феминизма. Элегантная, благородная Эльза хочет быть свободной и жить нормальной жизнью, а Анна мечтательная, весёлая и восторженная; обе действовали, чтобы защитить своё королевство от опасности.

Мультфильм интерпретируется как критика колониализма и пропаганда ущерба. До рождения Эльзы и Анны их дед король Рунард построил плотину для племени Нортулдра. Якобы подарок, плотина ослабляет магическую силу племени. Заговор Рунарда терпит неудачу после того, как он убил лидера Нортулдры и началась война. Лесные духи, которые председательствуют в Нортулдре, окутывают его непроницаемым туманом, предотвращая кому-либо уход или вход. Нортулдра построена по образцу саамского народа, коренного населения Скандинавии и северо-запада России, которые подвергались дискриминации как язычники, которые, как считается, умеют магией и колдовством. В 1609 году король Дании Кристиан IV написал, что саамы искусны в магии, и никакой пощады не должно предоставляться в случаях, связанных с саамским колдовством. Скандинавские миссионеры конфисковали или уничтожали религиозные предметы и места и строили церкви, чтобы заменить саамский шаманизм.

 
Плотина Нортулдра отражает историю саамов. Гидроэлектростанция была построена на реке Альтаэльва в Норвегии с 1979 по 1981 год; спорная плотина Вирднеявр затопила деревню саами, что нарушило традиционную охоту и пастоводство. Критик «Slate» Инку Кан сказал, что, хотя «Холодное сердце 2», очевидно, находился под влиянием истории саамов, Нортульдра также может быть истолкована как представляющая перемещённых коренных американцев; Эренделл можно рассматривать как представляющий колониальное прошлое США, напоминающее об украшенной жизни Покахонтас. Нортулдра представлена привлекательно, романтизирована как люди с магической силой, которые живут в гармонии с духовным и физическим мирами.

Пока Эльза пытается выяснить, кто её звал, Анна разрушает плотину, чтобы спасти Нортулдру за ошибки Эренделла. Вмешательство Эльзы в последнюю минуту предотвращает разрушение королевства, но Анна разрушает плотину, полагая, что Эльза мертва. По словам Канга, фильм способствует возмещению за прошлые зверства. Мэтт Голдберг написал, что символика концовки фильма подрывает то, что Эльза спасла Эренделл, вместо того, чтобы восстанавливать королевство в другом месте.

Расовые проблемы смягчаются, делая Эльзу и Анну наполовину Нортулдрами, а их мать изображена как героиня, которая спасла их отца от смерти во время битвы.

Дженнифер Болдуин описала «Холодное сердце 2» как фильм о травмах, трансформации и более активной роли религиозных общин в восстановлении окружающей среды. Экологическая травма вызвана плотиной, которая ослабляет стихийные духи. Олаф описывает лес как место трансформации, включая вхождение в неизвестность, дружбу с духами и коренной Нортулдрой и противостояние травме. Эльза завоевывает доверие духов, каждый из которых приближает её к истине и её превращению в один из элементов. Анна нанимает гигантов (символ Земли), чтобы сломать плотину (символ травмы и недоверия) и набирает свои собственные силы, независимо от своих отношений с Эльзой. По словам Болдуина, это побуждает аудиторию внедрять более устойчивые методы, вносить поправки и работать вместе для сохранения природного мира. Фильм может познакомить маленьких детей с экологическими проблемами, такими как изменение климата.

Социолог Лорен Дандес описывает отношения Эльзы с мифологической лошадью Нёкк и приходит к выводу, что «её навыки шепота лошадей не угрожают мужскому восхождению… Эти темы показывают, как Disney отказался от модернизации Эльзы, отступая устаревшим концепциям гендерных ролей. Ниа Курниавати написала, что феминистское послание фильма было тонким и реалистичным.

Маркетинг и показ 
Disney выпустила первый трейлер мультфильма 13 февраля 2019 года. Набрав 116,4 миллионов просмотров за первые 24 часа, это был второй по популярности анимационный трейлер за тот период. При выпуске предварительного плаката американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон прокомментировал, что «кристаллы воды имеют шестиугольную «шестикратную» симметрию» (исходя из показанной правильно в первом мультфильме), но на плакате была четырёхсторонняя снежинка. Ли ответил, что на самом деле это не снежинка; четыре стороны представляли четыре элементарных духа, а её центр представлял Эльзу, пятого духа. Disney сотрудничал со 140 другими брендами по всему миру для продвижения мультфильма, самого большого количества брендов для анимационного фильма Disney. Они продавали мультфильм в США через внутренних и внешних партнёров, включая Enterprise Rent-A-Car, McDonald’s и Lego. Чтобы поддержать маркетинговую кампанию фильма, ведущий актёрский состав сделал несколько публичных и телевизионных выступлений; в том числе каскадерский вечер на ABC, введение в сериал «Певец в маске» и программу «Women of Impact» на Nat Geo Wild. В ноябре 2019 года расписание ведущего актёрского состава было настолько полным, что Белл сказала: «Времени не [было]».

Премьера 103-минутного мультфильма состоялась 7 ноября 2019 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Первоначально премьера была запланирована на 27 ноября, но она была перенесена на пять дней. 17 января 2020 года была выпущена поющая версия фильма. Он был локализован Disney Character Voices International на 45 языков к первоначальной дате выхода в кинотеатре; первый мультфильм был переведён на 41 язык. Успех локализованных версий первого мультфильма привёл к выпуску альбома со всеми версиями «Let It Go», а «Jikŋon 2» (версия на северносаамском языке) был выпущен в честь вклада людей.

Walt Disney Studios Home Entertainment выпустила мультфильм для цифровой загрузки 11 февраля 2020 года, а 25 февраля на Blu-ray и DVD. В то же время были выпущены 4K Ultra HD Blu-ray, коллекционные издания и стилбук 4KUHD Blu-ray. Дополнительные материалы включают в себя поющую звуковую запись фильма, пасхальный короткометражный фильм, организованный Олафом, и презентацию скандинавской мифологии, на которой основан Зачарованный лес. Он также содержит закулисные материалы, мероприятия и конкурсы для детей, музыкальные клипы, 29 переведенных версий «Into the Unknown», а также удалённую музыку и сцены. Премьера фильма, первоначально запланированная на Disney+ 26 июня 2020 года, была перенесена на 15 марта в США и 17 марта в Канаде, Нидерландах, Австралии и Новой Зеландии из-за пандемии COVID-19.

Документальный сериал 

Меган Хардинг (которая снимала телевизионный спецвыпуск ABC 2014 года о первом мультфильме) обратилась к Disney Animation по поводу документирования производства второго фильма; в сотрудничестве с компанией Хардинг, работая с Lincoln Square Productions, ездила из Нью-Йорка в Бербанк, штат Калифорния, и сняла видеозапись в 1300 часов за 115 дней с декабря 2018 года по мировую премьеру в ноябре 2019 года. Она отредактировала запись до шести эпизодов, продолжительностью от 35 до 45 минут. Disney Animation знала, что Хардинг намеревалась «беспостиженно» и «честно взглянуть» на процесс кинопроизводства; её команду попросили уйти только один раз, когда производственная команда хотела определить личность таинственного Голоса. Документальный сериал «Into the Unknown: Making Frozen II» был выпущен 26 июня 2020 года.

Реакция

Кассовые сборы
Мультфильм заработал 477,4 миллиона долларов в США и Канаде и 972,7 миллиона долларов на других территориях, что составляет в общей сложности 1,450 миллиарда долларов по всему миру. Это был третий кассовый фильм 2019 года, десятый кассовый фильм всех времён и второй кассовой мультфильм всех времён. 15 декабря 2019 года фильм преодолел отметку в 1 миллиард долларов в мировом прокате. Deadline Hollywood рассчитал чистую прибыль фильма в размере 599 миллионов долларов, учитывая производственный бюджет, маркетинг, участие талантов и другие расходы; кассовые сборы и доходы от домашнего видео поставили его на второе место в своем списке «Самых ценных блокбастеров» 2019 года. По словам Disney (которая считает ремейк «Короля Льва» не мультфильмом, а игровым фильмом), «Холодное сердце 2» является самым кассовым мультфильмом (превзойдя первый мультфильм). Успех кассовых сборов мультфильма был связан с датой выхода около Дня благодарения. По словам аналитика Comscore Пола Дергарабедяна, фильм был «идеально расположен, чтобы хорошо идти в 2020 году».

Мультфильм был выпущен 22 ноября 2019 года в 4440 кинотеатрах с фильмами «Прекрасный день по соседству» и «21 мост»: 2500 в 3D, 800 в премиальном широком формате (включая 400 в IMAX) и 235 в D-Box/4D. В первый день мультфильм заработал 41,8 миллиона долларов, в том числе 8,5 миллиона долларов с предпоказов в четверг вечером. Фильм дебютировал, заработав 130 миллионов долларов, что является самым кассовым открытием для анимационного фильма в этом месяце. Его доходы во второй уик-энд упали на 34% до 85,6 миллионов долларов (с рекордными 125 миллионами долларов за пятидневный уик-энд на День благодарения), а затем ещё 34,7 миллиона долларов в третий уик-энд. К 29 декабря внутренние доходы фильма превысили 400 миллионов долларов. Мультфильм завершил свой прокат в США и Канаде 19 марта 2020 года, став четвёртым кассовым фильмом 2019 года в этом регионе, так как киноиндустрия значительно пострадала от пандемии COVID-19.

Во всём мире фильм заработал 228,2 миллиона долларов в первые выходные в 37 странах, за глобальный дебют в общей сложности 358,5 миллионов долларов: самый высокий показатель для мультфильма, превзойдя ремейк «Короля Льва». У него было лучшее анимационное открытие за всё время в Великобритании (17,8 миллиона долларов) и Франции (13,4 миллиона долларов); самый большой старт для мультфильма Pixar или Disney Animation в Китае (53 миллиона долларов), Японии (18,2 миллиона долларов), Германии (14,9 миллиона долларов) и Испании (5,8 миллиона долларов) и третье по величине открытие любого фильма в Южной Корее (31,5 миллиона долларов). Фильм заработал 11,4 миллиона долларов за вторую неделю в Великобритании, в результате чего его общие сборы составили 35,3 миллиона долларов. К 5 января 2020 года кассовые сборы мультфильма превысили 875,3 миллиона долларов. По состоянию на июль 2021 года его главными международными рынками были Япония (122,6 миллионов долларов), Китай (122,3 миллионов долларов), Южная Корея (95,5 миллионов долларов), Великобритания (69,7 миллионов долларов), Германия (60,6 миллионов долларов) и Франция (53,9 миллионов долларов).

Критика 
«Холодное сердце 2» заслужило в целом благоприятные отзывы критиков. Рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 77 % на основании 315 рецензий, из которых 244 — положительные, а оставшиеся 71 — отрицательные. Зрительский рейтинг составил 92 %. По данным агрегатора Metacritic, средняя оценка анимационной картины составила 64 балла из 100 на основании 47 отзывов.

Журналист издания The Guardian Питер Брэдшоу был рад вновь увидеть героев первого мультфильма на большом экране, но сюжет, по его мнению, получился слабоватым и надуманным. «Холодное сердце 2» смотрится как дополнительный видеоматериал, который мог быть на Blu-ray издании первого фильма. Отдельным достоинством Брэдшоу называл песни, особенно «Into the Unknown» в исполнении Эльзы. По словам Алонсо Дюральда из TheWrap, в фильме есть всё, чем можно порадовать зрителей: от богатой палитры осенних красок до потенциально провокационного сюжета, который учит детей тому, что страны должны признать и искупить ошибки прошлого. Редактор сайта Роджера Эберта Нелл Майноу писала, что сиквел может показаться чрезмерным, и он изо всех сил старается повторить «магию» первого фильма. Особое впечатление вызывает тот факт, что лента готова в откровенной манере ответить на несколько непростых вопросов, которые способен понять любой ребёнок и даже взрослый.

По мнению Петраны Радулович из Polygon, в «Холодном сердце 2», как и в ленте «Ральф против интернета», отсутствует фактический антагонист. Антагонистами сюжетной составляющей выступают предрассудки прошлого и возможные последствия ярости природы. Тодд Маккарти, журналист The Hollywood Reporter, остался доволен композициями от Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопес. Критик считает, что вклад авторов песен в успех франшизы невозможно переоценить. Кейт Эрблэнд из IndieWire пишет, что ни один из диснеевских сиквелов не имеет столь важного значения, зато «Холодное сердце 2» доказывает, что в сказочном мире Disney они могут быть важны.

Екатерина Сосновская, обозревательница Российской газеты, посчитала юмор мультфильма посредственным. Но рецензент подчеркнул, что музыкальные эпизоды опустошают динамику сюжета, а затем к наступлению финальных титров они выветриваются из памяти зрителя. Критик сайта Кино-театр.ру Мария Терещенко пишет, что сиквел выглядит серьёзнее и эпичнее первой анимационной ленты. По словам обозревательницы, создатели перестарались с мифологической составляющей фильма, сделав из него взрослое фэнтези вместо детского кино. Журналист издания Meduza Антон Долин отметил, что Disney решила воздержаться от канона первого мультфильма и прибегнуть к традиционным литературным произведениям, где есть короли и королевы, колдовство и разрушение, любовь и самопожертвование.

Награды и номинации 

На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» мультфильм получил номинацию за лучшую песню. Другие номинации фильма включают восемь премий «Энни» (выиграв две), премию «BAFTA», две премии «Выбор критиков» и две премии «Золотой глобус».

Продолжение 
8 февраля 2023 года генеральный директор Disney Боб Айгер объявил, что в разработке находится третий фильм. Вскоре Гэд подтвердил, что вернётся к роли Олафа.

Примечания 
Комментарии Марка Фбрамовича и Матвея Лёбедевича

Источники

Литература 
 

Компьютерные анимационные фильмы США
Музыкальные мультфильмы США
Мультфильмы США 2019 года
Мультфильмы в жанре фэнтези
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Фильмы США в 3D
Холодное сердце (Disney)
Экранизации литературных сказок
Мультфильмы Walt Disney Animation Studios